Fårevejle har flere betydninger:

 Fårevejle Stationsby – en bebyggelse i Fårevejle Sogn, Odsherred Kommune
 Fårevejle Kirkeby – en bebyggelse i Fårevejle Sogn, Odsherred Kommune
 Fårevejle (Fårevejle Sogn) – et ejerlav i Fårevejle Sogn, Odsherred Kommune
 Fårevejle (Skrøbelev Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Skrøbelev Sogn, Langeland Kommune